

Geografia 
 Balbo – frazione di Osasio nella città metropolitana di Torino

Persone 
 Lucio Cornelio Balbo – eminente personaggio spagnolo, alleato di Gaio Giulio Cesare, ottenne la cittadinanza romana, venne difeso da Marco Tullio Cicerone e fu console nel 40 a.C.;
 Lucio Cornelio Balbo – ottenne una vittoria sui Garamanti, fu l'ultimo personaggio non legato alla famiglia imperiale a celebrare un trionfo e costruì il teatro di Balbo con l'annessa Crypta Balbi.
 Manio Acilio Balbo – console nel 150 a.C. con Tito Quinzio Flaminino
 Manius Acilius – pretore nel 117 a.C. e console nel 114 a.C. insieme a Caio Porcio Catone
 Marco Nonio Balbo – cavaliere, proconsole e console romano del I secolo a.C.
 Abel Balbo – calciatore argentino
 Cesare Balbo – politico italiano
 Cleo Balbo – atleta e schermitrice italiana
 Dauferio Balbo – nobile longobardo
 Ennio Balbo – attore e doppiatore italiano
 Felice Balbo – scrittore e filosofo italiano
 Giovanni Balbo – partigiano italiano
 Giuseppe Balbo – politico italiano
 Giuseppe Balbo – pittore italiano
 Giuseppe Cesare Balbo – compositore italiano
 Italo Balbo – politico italiano e governatore della Libia
 Laura Balbo – sociologa e politica italiana
 Piero Balbo – militare, partigiano e avvocato italiano
 Prospero Balbo – intellettuale e politico italiano
 Luigi Balbo Bertone di Sambuy – politico italiano

Altro 
 Balbo – cognomen della gens Acilia e della gens Cornelia.
 Balbo – termine utilizzato in Aeronautica militare per indicare una formazione aerea
 Balbo – tipo di taglio di barba senza basette (da Italo Balbo, che usava questo taglio)
 Balbo – nome di origine spagnola
 Carrozzeria Balbo – carrozzeria italiana
 Crypta Balbi (Cripta di Balbo) – nome di una sede del Museo Nazionale Romano che prende il nome da un edificio costruito da  Lucio Cornelio Balbo e che si trova in via delle Botteghe Oscure, tra Largo di Torre Argentina e Piazza Venezia, nel rione romano Sant'Angelo
 Palazzo Del Sale-Balbo (anche Palazzo Balbo) – palazzo quattrocentesco situato nel centro rinascimentale di Ferrara